Platyparea är ett släkte av tvåvingar. Platyparea ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Borrflugor
Platyparea